Цветовка — название населённых пунктов в России:

 Цветовка — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Цветовка — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.